(env. 1570/1575-1620), alchimiste et médecin allemand ;
 Marc Gustaaf Matthieu Louis van Alstein (1947-), poète, prosateur et critique littéraire belge de langue néerlandaise ;
 Pierre Ignace Liévin van Alstein (1733-1793), capitaine négrier belge naturalisé français.

 Marc Gustaaf Matthieu Louis van Alstein (1947-), poète, prosateur et critique littéraire belge de langue néerlandaise.

Patronyme néerlandais
Patronyme belge